Чикан има више значења:

 Чикан (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чикан (Тисмевак), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику